Kalau steht für:
 Kalau, alte Bezeichnung für Calau, Kleinstadt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Kalau, der deutsche Name von Kaława, ein Dorf der Gmina Międzyrzecz in Polen

Kalau ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Kalau vom Hofe (1850–1936), deutscher Marineoffizier, früher van Hoven
 Edmund Kalau (1928–2014), deutscher Theologe und Missionar
 Eugen Kalau vom Hofe (1856–1935), deutscher Marineoffizier und Diplomat
 Fabian Kalau vom Hofe (1610–1678), Staatsbeamter und Diplomat in Diensten des Großen Kurfürsten
 Friedrich Wilhelm Kalau von dem Hofe (1810–1874), deutscher Gutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter

Zudem ist Kalau der Narrenruf in Kaiserslautern.

Siehe auch:
 Calau (Begriffsklärung)
 Kahlau
 Kalauer
 Kalau vom Hofe